Mikita – wieś w Estonii, w gminie Rõngu, w prowincji Tartumaa
 Mikita – wieś w Estonii, w gminie Haanja, w prowincji Võrumaa